
Termin -{CAT}- ima više značenja.

 Genetički kod za histidin
 Katalaza, enzim

gl:Gato (homónimos)
zh:猫 (消歧义)